A Ordem de Avis pode-se referir a:

 Ordem de São Bento de Avis - uma ordem religiosa-militar medieval portuguesa;
 Ordem Militar de Avis - uma moderna ordem honorífica portuguesa;
 Imperial Ordem de São Bento de Avis - uma moderna ordem honorífica brasileira.

Desambiguação